Ово је листа најпрометнијих аеродрома у Русији, користећи податке од Федералне агенције за ваздушни саобраћај.

графика

Најпрометнији аеродроми у Русији у путничком саобраћају 2017. године (привремени) 

Аеродроми са укупним прометом више од 100.000 путника. Извор: Федерална агенција за ваздушни саобраћај

Најпрометнији аеродроми у Русији у путничком саобраћају 2016. године 
Аеродроми са укупним прометом више од 100.000 путника. Извор: Федерална агенција за ваздушни саобраћај

Најпрометнији аеродроми у Русији у путничком саобраћају 2015. године 
Аеродроми са укупним прометом више од 100.000 путника. Извор: Федерална агенција за ваздушни саобраћај

50 најпрометнијих аеродрома у Русији у путничком саобраћају 2014. године

58 најпрометнијих аеродрома по броју путника у Русији 2013. године

58 најпрометнијих аеродрома по броју путника у Русији 2012. године

50 најпрометнијих аеродрома по броју путника у Русији 2011. године

20 најпрометнијих аеродрома по броју путника у Русији 2010. године

Референце 

Аеродроми